Der 36. Ryder Cup wurde vom 22. bis 24. September 2006 auf dem Kildare Hotel and Golf Club in Straffan, Irland ausgetragen. Europa konnte den Wettbewerb mit 18½ zu 9½ gewinnen.

Der Kildare Golf Club beherbergt den Palmer Course und den Smurfit Course. Auf dem Palmer Course (auch North Course oder Old Course genannt) fanden häufig die Smurfit European Open statt. Auch der Ryder Cup wurde auf dem Palmer Course gespielt.

Die Teams

Ergebnisse

Freitag, 22. September 
 Samstag, 23. September 

 

 Sonntag, 24. September

Endergebnis 
  9½  : 18½

Weblinks 
 Ryder Cup 2006

2006
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Irland
County Kildare
Golf (Irland)